Kleindl ist der Name von:

 Gerhard Kleindl (* 1941), österreichischer Filmproduzent und Regisseur 
 Reinhard Kleindl (* 1980), österreichischer Autor und Sportler
 Ulrike Kleindl (* 1963), österreichische Leichtathletin und Olympiadeteilnehmerin Sommer 1988 
 Walter Kleindl, (*) , österreichischer Historiker, Autor und Hochschuldozent